Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 2003-2004 - België
 Eerste klasse 2003-04 (basketbal België)
 Eerste klasse 2003-04 (voetbal België)
 Eerste klasse 2003-04 vrouwen (voetbal Frankrijk)